Franciaország
Bussière-Badil, település Franciaországban, Dordogne megyében
Bussière-Boffy, település Franciaországban, Haute-Vienne megyében
Bussière-Dunoise, település Franciaországban, Creuse megyében
Bussière-Galant, település Franciaországban, Haute-Vienne megyében
Bussière-Nouvelle, település Franciaországban, Creuse megyében
Bussière-Poitevine, település Franciaországban, Haute-Vienne megyében
Bussière-Saint-Georges, település Franciaországban, Creuse megyében